Grösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grösjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun,  (16,2 ha)
Grösjön, Småland, sjö i Nybro kommun,  (15,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn